Noirs Désirs (au pluriel) peut désigner :

 Nom du groupe de rock Noir Désir (1983) dissout en 2010
 le tome 5 de la bande dessinée Névé de Dieter et Lepage (1997)
 un recueil de nouvelles de Stanley Péan (1999)
 une chanson de Melissa Mars dans l'album La reine des abeilles (2005)